Conopodium stenocarpum är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy och Camus. Conopodium stenocarpum ingår i släktet nötkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötkörvlar
stenocarpum